Das Abierto Mexicano Telcel 2014 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 24. Februar bis 2. März 2014 statt. In der gleichen Woche fand der Brasil Tennis Cup in Florianópolis statt, der ebenfalls zu den International Turnieren der WTA Tour 2014 zählte.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Abierto Mexicano Telcel 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telcel 2014 fand vom 23. bis zum 25. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Acapulco